Тихомир Иванов може да се отнася за:

 Тихомир Иванов (р. 1981) – български състезател по футзал
 Тихомир Иванов (р. 1994) – български лекоатлет